Termin COBS ima više značenja.

 Adenozilkobinamid-GDP ribazoltransferaza, enzim
 Konzistentno opšte pomeranje bajtova (), algoritam